Kolędy polskie − album polskiego pianisty jazzowego Włodka Pawlika z interpretacjami kolęd.

Muzyk wykonał utwory na fortepianie. Płyta zawiera 16 improwizacji.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy kolędowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy Włodka Pawlika